Jerzy Duszyński ist der Name folgender Personen:

* Jerzy Duszyński (Schauspieler) (1917–1978), polnischer Schauspieler
 Jerzy Duszyński (Biochemiker) (* 1949), polnischer Biochemiker